Sotiriou ist der Familienname folgender Personen:
 Dido Sotiriou (1909/11–2004), griechische Schriftstellerin
 Pieros Sotiriou (* 1993), zyprischer Fußballspieler